VI-й командный чемпионат Азии по шахматам проходил в Дубае с 17 по 30 января 1986 года. В соревнованиях участвовало 17 команд.

 Контроль времени: 2 часа на первые 40 ходов, потом 20 ходов за час.

Команды

Филиппины 
 Эугенио Торре
 Андронико Яп
 Рико Маскаринас
 Рикардо Де Гусман
 Chito Garma
 Ronald Cusi

Индия 
Вайдьянатан Равикумар
 Arun Vaidya
 Ahanthem Meetei
 Вишванатан Ананд
Деваки Прасад
 Balottam  Varma

Индонезия 
 Герман Сурадираджа
 Dirwan Sinuraya
 Tigor Hutagalung
 Harry Siregar
 Yurlinsyah Ruslan
 Sri Sutrisno

Таблица 
 Курсивным шрифтом выделены два очка, которые получила команда не игравшая в этом туре.

Ссылки 
 Информация о турнире на сайте OlimpBase.org

Чемпионаты Азии по шахматам
1986 год в шахматах